Kastoria je jedna od grčkih prefektura, dio periferije Zapadne Makedonije.

Općine i zajednice 

Kastoria